Сарос 143 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 72 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 7 березня 1617 і досягла повних затемнень 24 червня 1797 року. Гібридне затемнення трапиться в цій серії чотири рази: від 3 листопада 2013 до 6 грудня 2067 року. Стадія повних затемнень триватиме від 16 грудня 2085 до 16 вересня 2536 року. Серія закінчиться частковим затемненням 23 квітня 2897 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 3 хвилини 50 секунд 19 серпня 1887 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 143 на сайті НАСА

Сарос